Stanisław Warchałowski (1886-), kapelan i dziekan Wojska Polskiego
 Stanisław Warchałowski (1908-1972), oficer artylerii